

Вулиця Просвіти 
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Бережани.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Броди.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Бучач.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Винники.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Володимир.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Дунаївці.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Збараж.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Каховка.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Миколаїв.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Миколаїв, Львівська область.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Одеса.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Острог.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Рава-Руська.
 Вулиця Просвіти — вулиця у місті Сарни.

Бульвар Просвіти 
 Бульвар Просвіти — вулиця у місті Тернопіль.

Майдан Просвіти 
 Майдан Просвіти — вулиця у місті Рівне.

Провулок Просвіти 
 Провулок Просвіти — вулиця у місті Мерефа.

Вулиці